Рейсс () — фамилия. Известные носители:
 Рейсс, Игнатий Станиславович (1899—1937) — деятель ЧК-ОГПУ-НКВД, разведчик, невозвращенец.
 Рейсс, Майк (род. 1960) — американский сценарист комедийных фильмов.
 Рейсс, Маня (1900―1962) ― американский общественный деятель, одна из учредителей Коммунистической партии США.
 Рейсс, Рудольф Арчибальд (1875—1929) — швейцарский криминалист и судебный эксперт.
 Рейсс, Том (род. 1964) — американский журналист, историк и писатель.
 Рейсс, Тэмми (род. 1970) — американская баскетболистка и тренер.
 Рейсс, Уильям (род. 1976) — американский аниматор, сценарист, продюсер и художник раскадровки.
 Рейсс, Фёдор Фёдорович (1778—1852) — заслуженный профессор химии в московском университете, доктор медицины и хирургии.

()
 Рейсс — германский дворянский род.

См. также 
 Ройсс
 Райсс, Эрнст (1920—2010) — швейцарский альпинист.